Ernie Schaaf – pugile statunitense
 Johannes Schaaf – regista, sceneggiatore e attore tedesco
 Petra Behle-Schaaf – ex biatleta tedesca
 Thomas Schaaf – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco